Тёмный ангел — многозначный термин.

 «Тёмный ангел» (англ.) — кинофильм 1935 года, реж. Сидни Франклин.
 «Тёмный ангел» («Ангел тьмы») — американский фантастический боевик 1990 года, в главной роли Дольф Лундгрен.
 «Тёмный ангел» — американский телефильм 1996 года, в главной роли Эрик Робертс.
 «Тёмный ангел» — американский научно-фантастический телесериал (2000—2002) в стиле биопанк, созданный Джеймсом Кэмероном и Чарльзом Х. Игли.
 «Тёмный ангел» (англ.) — британский мини-сериал 2016   года.
 Тёмный ангел — имя, используемое двумя вымышленными персонажами в Marvel UK, хотя у них нет никакого другого отношения.

См. также: Dark Angel